„Crazy World Tour“ е световно концертно турне на германската рок група „Скорпиънс“ за представянето на студийния албум Crazy World, то стартира във Флоренция, Италия на 25 ноември 1990 г., и завършва една година по-късно във Франкфурт, Германия. Това е последното турне на „Скорпиънс“ с най-успешния състав, като след края на изявите си, групата е напусната от Франсис Буххолц. Също така за първи път от 1974 г., музикантите организират турне без дългогодишния си продуцент Дитер Диркс, с който се разделят една година по-рано. Това оказва влияние и „Скорпиънс“ се налага да полагат усилия в организирането на концертите си, особено в САЩ.

След края на Crazy World Tour, „Скорпиънс“ издавят видеото Crazy World Tour Live, което съдържа запис от изявите на групата в Германия на 5 и 6 декември 1990 г.

Музиканти 
 Клаус Майне – вокали
 Рудолф Шенкер – китари
 Матиас Ябс – китари
 Херман Раребел – барабани
 Франсис Буххолц – бас китара

Дати

Източници 

Музикални турнета от 1990 година
Музикални турнета от 1991 година
Турнета на „Скорпиънс“